Slot (aviação) — direito de pousar e decolar em aeroportos congestionados
 Slot (banda) — banda musical russa do gênero new metal/metal alternativo
 Slot (informática) — conector de periféricos em computadores
 Slot machine — máquina de jogos caça-níqueis
 Gerrie Slot —  um atleta, ex-ciclista de pista holandês
 Rosenborg Slot — um pequeno castelo em Copenhaga, capital da Dinamarca
 Slot Heemstede — propriedade do castelo Heerlijkheid Heemstede em Heemstede, Países Baixos

Desambiguações de construções
Desambiguações de música